Eau froide
Eau Froide (rivière)
L'Eau froide (film)
Ordre national du Mérite (France)

Voir aussi 
 Eaux-Froides, hameau de la commune de Gressan (Vallée d'Aoste)